OY kan syfta på 

 OY – IATA code för Omni Air International
 OY – landskod för flygplan från Danmark, se Luftfartygsregister
 Oy – ett finskt aktiebolag